Велорсе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 19 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 225,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Велорсе на сайті французького Національного інституту географії
 Велорсе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Велорсе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона